Svetovno prvenstvo v nogometu 1954 je peto Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se je odvijalo med 16. junijem in 4. julijem 1954 v Švici. Na prvenstvu je prvič sodelovalo 16 reprezentanc z vsega sveta. To obliko tekmovanja so svetovna prvenstva ohranila vse do leta 1982, ko je na svetovnem prvenstvu v Španiji sodelovalo 24 ekip. Na 26 tekmah prvenstva je bilo doseženih rekordnih 140 golov, s čimer je povprečje doseglo 5,38 gola na tekmo, kar se danes zdi neponovljiv dosežek. Za to številko ima največ zaslug Madžarska, ki je že pred prvenstvom veljala za glavnega favorita. Pred prvenstvom v Švici štiri leta ni izgubila tekme, nanizala pa je 27 zmag in 4 remije v 31 tekmah. Na petih tekmah so zadeli 27 golov, samo na prvih dveh 17. Do finala so prišli brez večjih težav, tam pa so se srečali z reprezentanco Zahodne Nemčije, ki so jo v predtekmovanju premagali z 8:3. Čeprav je vse kazalo na zanesljivo zmago Madžarske, se Nemci niso vdali. Ob izenačenem izidu (2:2), je Helmut Rahn 5 minut pred koncem srečanja dosegel gol in odločil tekmo. Dogodek v Nemčiji še vedno poznajo pod imenom čudež v Bernu, zelo znan pa je tudi komentar Herberta Zimmermanna, ki velja za enega najbolj znanih komentarjev v Nemčiji.

Prizorišča 

 Ženeva, Charmilles Stadium
 Lausanne, Stade Olympique de la Pontaise
 Zürich, Hardturm Stadium
 Lugano, Cornaredo Stadium
 Basel, St. Jakob Stadium
 Bern, Wankdorf Stadium

Postave

Rezultati

Predtekmovanje

1. skupina 

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|2||1||1||0||6||1||+5||3
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"| 
|2||1||1||0||2||1||+1||3
|-
|align="left"|
|2||1||0||1||3||3||0||2
|-
|align="left"|
|2||0||0||2||2||8||-6||0
|}

2. skupina 

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|2||2||0||0||17||3||+14||4
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|2||1||0||1||7||9||-2||2
|-
|align="left"|
|2||1||0||1||8||4||+4||2
|-
|align="left"|
|2||0||0||2||0||16||-16||0
|}

Uvrstitvena tekma

3. skupina 

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|2||2||0||0||9||0||+9||4
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|2||2||0||0||6||0||+6||4
|-
|align="left"|
|2||0||0||2||0||7||-7||0
|-
|align="left"|
|2||0||0||2||0||8||-8||0
|}

4. skupina 

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|2||1||1||0||6||4||+2||3
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|2||1||0||1||2||3||-1||2
|-
|align="left"|
|2||1||0||1||5||3||+2||2
|-
|align="left"|
|2||0||1||1||5||8||-3||1
|}

Uvrstitvena tekma

Zaključni del

Četrtfinale

Polinale

Third-place match

Finale

Statistika

Strelci 
11 golov
  Sándor Kocsis

6 golov
  Erich Probst
  Max Morlock
  Josef Hügi

4 goli

  Helmut Rahn
  Hans Schäfer
  Ottmar Walter

  Nándor Hidegkuti
  Ferenc Puskás
  Robert Ballaman

  Carlos Borges

3 goli

  Ernst Stojaspal
  Theodor Wagner
  Léopold Anoul
  Nat Lofthouse

  Fritz Walter
  Zoltán Czibor
  Burhan Sargun

  Suat Mamat
  Juan Hohberg
  Oscar Míguez

2 gola

  Robert Körner
  Ernst Ocwirk
  Didi
  Julinho

  Pinga
  Ivor Broadis
  Mihály Lantos
  Péter Palotás

  Lefter Küçükandonyadis
  Julio Abbadie
  Juan Alberto Schiaffino

1 gol

  Henri Coppens
  Baltazar
  Djalma Santos
  Tom Finney
  Jimmy Mullen
  Dennis Wilshaw
  Raymond Kopa
  Jean Vincent
  Richard Herrmann

  Bernhard Klodt
  Alfred Pfaff
  József Tóth
  Giampiero Boniperti
  Amleto Frignani
  Carlo Galli
  Benito Lorenzi
  Fulvio Nesti
  Egisto Pandolfini

  Tomás Balcázar
  José Luis Lamadrid
  Jacques Fatton
  Mustafa Ertan
  Erol Keskin
  Javier Ambrois
  Obdulio Varela
  Miloš Milutinović
  Branko Zebec

Avtogol
  Jimmy Dickinson
  Raúl Cárdenas
  Luis Cruz
  Ivica Horvat

Zunanje povezave 
 Prvenstvo na FIFA.com 

1954
1954 v športu
Šport v Ženevi
Šport v Lozani
Šport v Zürichu
Šport v Luganu
Šport v Baslu
Šport v Bernu
Športne prireditve v Švici